Петра Мартич — победительница соревнований.

Чемпионка прошлого года — Урсула Радваньская — не защищала свой титул.

Посев 

  Тамира Пашек (Второй раунд; отказ)
  Яна Чепелова (Первый раунд)
  Каролина Плишкова (Финал)
  Эжени Бушар (Второй раунд)

<li>  Мисаки Дои (Второй раунд)
<li>  Весна Долонц (Второй раунд)
<li>  Коко Вандевеге (Второй раунд)
<li>  Кристина Плишкова (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2013